Safaliba steht für
Safaliba (Sprache)
Safaliba (Volk)